Farchutdinow ist der Familienname folgender Personen:

 Bakir Farrachowitsch Farchutdinow (1925–2008), sowjetischer Gewichtheber
 Igor Pawlowitsch Farchutdinow (1950–2003), russischer Politiker, Gouverneur der Oblast Sachalin